Michael White (psychotherapeut), een Australisch psychotherapeut
 Michael White (schrijver), een Engels schrijver
 Michael White (snookerspeler), een Welsh snookerspeler
 Michael White (filmproducent), een Brits filmproducent
 Michael White (journalist), een Brits journalist
 Michael White (klarinettist), een Amerikaans klarinettist
 Michael White (violist), een Amerikaans violist
 Michael White (voetballer)